Lukas Josef Podolski, în , (n. 4 iunie 1985, Gliwice, Silezia, Polonia) este un fotbalist german originar din Silezia Superioară, care joacă pentru echipa de fotbal japoneză Vissel Kobe. Tatăl lui Lukas este fostul fotbalist polonez Waldemar Podolski.

Statistici

Referințe

Nașteri în 1982
Fotbaliști germani
Atacanți
Fotbaliști ai FC Bayern München
FIFA Century Club
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Oameni în viață
Romano-catolici germani